Hebersdorf ist der Ortsname von

 Hebersdorf (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Hebersdorf (Thanstein), Ortsteil der Gemeinde Thanstein, Landkreis Schwandorf, Bayern